U-4 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

SM U-4  submarino del  Tipo U 3 del alemán construido en 1909 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial en como submarino de entrenamiento para la Kaiserliche Marine; fue desguazado en 1919.
U-4 (1935), un submarino Alemán, del Tipo IIA que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, fue arrumbado en 1944 y desguazado en 1945.
U-4 (S183), submarino del  Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1962 y desguazado en 1974.